Wegenverkeerswet 1994, een Nederlandse wet
WVW Weurt, een voetbalvereniging uit Weurt
Weerwolven van Wakkerdam, een van origine Frans gezelschapsspel